Witalij Buśko – białoruski kołchoźnik i polityk;
 Witalij Buśko (ur. 1956) – białoruski pracownik akademicki i polityk;